

Особи 

 Акілле Боніто Оліва — італійський критик сучасного мистецтва
 Кшиштоф Оліва — польський хокеїст
 Маріана Діас-Оліва — аргентинська тенісистка
 Патриціо Оліва — італійський боксер
 Серхіо Оліва — американський культурист

Топоніми 

 Оліва — колишнє село, тепер передмістя Ґданська, що межує із Сопотом
 Оліва — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Валенсія. Населення — 28 307 осіб (2010).

Примітки